Младенов () — болгарская фамилия; имеет женскую форму Младенова. Известные носители:

 Младенов, Александр (род. 1982) — болгарский футболист.
 Младенов, Младен (род. 1957) — болгарский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр, призёр чемпионата Европы.
 Младенов, Николай Евтимов (род. 1972) — болгарский политик.
 Младенов, Пётр Тошев (род. 1936) — болгарский политик от Болгарской коммунистической партии.
 Младенов, Стефан (1880—1963) — болгарский языковед и педагог.

Младенова 
 Младенова, Сильвия Дечева (более известная как Сильвия; род. 1978) — болгарская поп-фолк-певица.
 Валя Младенова Балканская (урождённая Фейме Кстебекова, род. 1942) — болгарская народная певица.